Мале Біле — село, Кизилжарський район, Північно-Казахстанська область, Казахстан
 Мале Біле — село, Юргамиський район, Курганська область, Росія

Див. також 
 Біле
 Мала Біла